Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die KEB Hana Bank Korea Open der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 14. bis 15. September 2019 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Seoul